Чемпионат США по шахматам 2018 () — соревнование, которое проходило с 17 по 30 апреля 2018 года в Сент-Луисе.

Чемпионом США по шахматам 2018 года стал гроссмейстер Сэм Шенкленд, набравший 8½ очков из 11-ти.

Регламент 

Турнир проводился по круговой системе в 11 туров.

 Категория: 17-я (средний рейтинг: 2674);
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого;
 Софийские правила: Соперники не могут предлагать ничью до 30-го хода.
Критерии распределения мест при равенстве очков:
 Личная встреча;
 Количество партий чёрными;
 Система Койя;
 Коэффициент Бергера;
 Количество побед;
 Рейтинг.

Расписание 
 Церемония открытия: 17 апреля;
 Игровые дни: 18—23, 25—29 апреля; начало туров — в 13:00 по местному времени (в 21:00 МСК);
 Выходной день: 24 апреля;
 Возможный тай-брейк: 30 апреля;
 Церемония закрытия: 30 апреля.

Участники 

¹) рейтинги даны на апрель 2018 года

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составил 194 000 $.

Примечание: В дополнение к общему призовому фонду шахматный клуб Сент-Луиса учредил дополнительный приз имени Р. Фишера в размере 64 000 $ тому шахматисту, который сможет завершить турнир одиннадцатью победами.

Движение по турам

Турнирная таблица 

Примечание: цвет ячейки таблицы означает цвет фигур участника в конкретной партии:
     — белые,
     — чёрные.

Репортажи

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Партии турнира на сайте chessgames.com

 Страница турнира на сайте chesspro.ru
 Страница турнира на сайте The Week in Chess

Чемпионаты США по шахматам
2018 год в шахматах
Спортивные соревнования в Сент-Луисе
2018 год в Миссури
Апрель 2018 года
Спорт в США в 2018 году